Saxen är en by i Torps socken, Ånge kommun, Medelpad. Byn, som även kallas Saxatorp, är belägen i en typisk finnbygd. Det första torpebrevet utfärdades år 1614. De invandrande svedjefinnarna härstammade i huvudsak från Savolax. Under slutet av 1800-talet hade byn cirka 300 invånare. Idag (2007) finns endast enstaka hushåll kvar i trakten. I närheten av byn är sjön Saxtjärnen belägen.

Orter i Ånge kommun